Пи́тер Шимо́н Серафино́вич (; ) — британский актёр, комик, писатель, композитор, актёр озвучивания и режиссёр.

Биография 
Серафинович родился в Ливерпуле. По отцу имеет белорусско-польское происхождение; его деда, бывшего полицейского Семёна Серафиновича (1911—1997), пытались привлечь к ответственности за убийство евреев во время Второй мировой войны. Питер Серафинович учился в Lady of the Assumption Primary School и St Francis Xavier Secondary School.

Фильмография

Фильмы

Сериалы

Видеоигры 
 Warhammer 40,000: Fire Warrior (2003) — Капитан Ардиас
 Star Wars: Battlefront II — Дарт Мол
 Dark Souls 2 — Пейт (Pate)

Видеоклипы 
Первым видеоклипом, снятым Питером Серафиновичем, был «I Feel Better» (2010) в исполнении группы Hot Chip. В 2012 году их сотрудничество продолжилось: Серафинович стал режиссёром клипа «Night and Day» с участием Теренса Стэмпа.

Радио 
 Good Omens - Crowley
The 99p Challenge
 Lee and Herring
 Harry Hill’s Fruit Corner
 The Two Dannys
 Danny Baker’s All Day Breakfast Show
 The Sofa of Time

Ссылки

Сайты 

Киноактёры Великобритании